Kudzu steht für:

 Kudzu (Film), US-amerikanischer Dokumentar-Kurzfilm (1977)
 Kudzu (Pflanze), Pflanzenart aus der Familie der Hülsenfrüchtler
 Kudzu (Software), Bibliothek zur Hardwareerkennung bei GNU/Linux-Derivaten